A ligamentum cricothryoideus anterior egy apró szalag a pajzsporc (cartilago thyroidea) és a gyűrűporc (cartilago cricoidea) között. Középvonalban helyezkedik el.

Külső hivatkozás

 Interactive Head and Neck

A gége szalagjai